Die First Division 1969/70 war die 55. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurde zum 21. Mal der FC Floriana.

Vereine 

Im Vergleich zur Vorsaison ersetzten die Aufsteiger FC Msida Saint Joseph und FC Qormi die Absteiger FC Birkirkara und FC St. George’s. Beide waren erstmals seit der Saison 1967/68 wieder im Oberhaus vertreten.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit wurde um die Meisterschaft, Messepokal-Teilnahme und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel ausgetragen. Die beiden Letztplatzierten mussten in die Second Division absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf maltafootball.com (englisch)

Einzelnachweise 

196970
Fußballsaison 1969/70